Ива́н Миха́йлович Харито́нов () — повар семьи Николая Второго. Расстрелян большевиками вместе с царской семьёй, лейб-медиком Евгением Боткиным, Анной Демидовой и Алоизием Труппом.

Биография 

Сын Михаила Харитоновича Харитонова (1837—1913), который был круглым сиротой, но многого достиг: стал чиновником Министерства Императорского Двора, получил за заслуги орден св. Владимира и личное дворянство. В 1882 году был определён отцом обучаться поварскому делу. Своё искусство Иван Харитонов совершенствовал в Париже. В 1888 году был определен к Высочайшему двору поварским учеником второго разряда, затем — поваром второго разряда.

С 1891 по 1895 год служил на флоте. Отслужив и вернувшись ко Двору, стал старшим поваром императорской кухни.

Имел звание почётного потомственного гражданина, был награждён многими орденами и медалями.
Православный христианин.

После Февральской революции 
После Февральской революции Харитонов заменил метрдотеля Императорской кухни Кюба, выехавшего из России. Находясь в ссылке, он давал уроки хлебопечения дочерям царя. Он делал всё от него зависящее, чтобы имеющимися ничтожными средствами радовать своих хозяев. Он часто утешал их в грустные минуты.

Расстрел в доме Ипатьева 
Был расстрелян вместе со всей императорской семьёй в Екатеринбурге в Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Погиб одним из первых от пуль расстрельной команды.

Канонизация и реабилитация 
Канонизирован Русской Православной Церковью за рубежом (наряду с семьёй Николая II тогда же были канонизированы находившиеся при ней слуги).

Русская православная церковь Московского патриархата, канонизируя в 2000 году царскую семью, не упомянула в своем решении слуг, в том числе Ивана Харитонова. Комиссия по канонизации, возглавляемая митрополитом Ювеналием, рассматривая вопрос канонизации царской семьи, отметила, что: …не представляется возможным окончательное решение вопроса о наличии оснований для канонизации этой группы мирян, по долгу своей придворной службы сопровождавших Царскую Семью в период её заточения и принявших насильственную смерть. …наиболее подобающей формой почитания христианского подвига верных слуг Царской Семьи, разделивших её трагическую участь, на сегодняшний день может быть увековечение этого подвига в житии Царственных мучеников.

16 октября 2009 года Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о реабилитации 52 приближённых царской семьи, подвергшихся репрессиям, в том числе Ивана Харитонова.

Семья 
Был женат на Евгении Андреевне Тур. Имел пятерых детей.

Старший сын, Пётр, увлёкся революционными идеями и перешёл на сторону красных, служил по медицинской части, но к концу жизни пересмотрел свои взгляды.

Сын — Харитонов Михаил Иванович, директор Ачисайского полиметаллического комбината, лауреат Ленинской премии (1965).

Внук Харитонова Валентин Михайлович Мультатули, филолог и театровед, присутствовал в Петропавловской крепости на захоронении останков царской семьи и её приближённых.

Правнук И. М. Харитонова, к. ист. н. Пётр Валентинович Мультатули является автором работ про Николая II и пишет об обстоятельствах расстрела Романовых и их слуг; автор биографического очерка о его прадеде.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Жизнеописание новомученика царского повара Иоанна Харитонова, убиенного 4 / 17 июля 1918 г. в Ипатьевском доме в Екатеринбурге / сост. Петр Мультатули. — Санкт-Петербург : Леушское изд-во, 2006. — 27, c. тираж 5000: — (Петербургский патерик).

Ссылки 
 к. ф. н. Лукашевский Е. Царские слуги
 «Ваш навеки Иван»// Новгородские ведомости. — 16 августа 2000. — № 24(14545).
 Степанова И. «Хорошо меня кормишь, Иван»// АиФ Петербург. — 10 июля 2002. — № 28(465).

Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году
Расстрелянные в РСФСР
Расстрелянные вместе с царской семьёй
Реабилитированные в России
Канонизированные РПЦЗ
Похороненные в Петропавловском соборе
Ссыльные в Тобольске